Monte-Carlo Masters 2022 var en tennisturnering for mænd, der blev spillet udendørs på grusbaner i Monte-Carlo Country Club i Roquebrune-Cap-Martin, Frankrig i perioden 10. - 17. april 2022. Det var den 115. udgave af Monte-Carlo Masters og sæsonens tredje turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000 på ATP Tour 2022.

Singletitlen blev vundet af Stefanos Tsitsipas, som dermed vandt titlen for andet år i træk, efter at han året før havde vundet Monte-Carlo-titlen for første gang. Han blev dermed den blot sjette spiller i den åbne æra, der vandt titlen to år i træk. I finalen vandt tredjeseedede Tsitsipas med 6-3, 7-6(3) over Alejandro Davidovich Fokina, der var useedet. Det var grækerens ottende ATP-titel i karrieren og den fjerde titel på grus. Davidovich Fokina var sin første finale i en turnering på ATP Tour. Resultaterne medførte, at spanieren forbedrede sig til 27.-pladsen på ATP's verdensrangliste, hvilket var ny personlig rekord.

I doubleturneringen sejrede Rajeev Ram og Joe Salisbury, som besejrede Juan Sebastián Cabal og Robert Farah i finalen med 6-4, 3-6, [10-7], og med deres første titel på grus beseglede deres status som verdens bedste doublepar. Ram og Salisbury vandt dermed deres anden ATP Tour Masters 1000-titel som makkere og deres sjette ATP-titel i alt. Sejren var Rajeev Rams 23. ATP-titel i double, mens Salisbury vandt sin ottende doubletitel i karrieren på ATP Tour.

Den tidligere 11-dobbelte vinder af Monte-Carlo Masters, Rafael Nadal, deltog for første gang siden 2004 ikke i turneringen, eftersom han havde meldt afbud med en stressfraktur i et ribben. Novak Djokovic spillede sin blot anden turnering i 2022, fordi han ikke var vaccineret mod COVID-19, hvilket indtil da havde forhindret ham i at indrejse i flere af de lande, hvor turneringerne på ATP Tour indtil da var blevet afholdt. Serberen tabte i anden runde til den senere finalist, Alejandro Davidovich Fokina.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Monte-Carlo Masters 2022 androg € 5.415.410, hvilket var en stigning på 160 % i forhold til året før, hvilket især skyldtes at præmiesummen i 2021 var unormalt lav på grund af COVID-19-pandemien. I forhold til den senest afviklede udgave af Monte-Carlo Masters under normale forhold i 2019, var præmiesummen steget med 4 %.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 42 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 28. februar 2022 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 7 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.
 3 lucky losere fra kvalifikationen.

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen blev spillet i perioden 9. - 10. april 2022, hvor 28 spillere spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, hvoraf de 25 havde kvalificeret sig til turneringen i kraft af deres verdensranglisteplacering, mens de sidste tre par havde modtaget et wildcard.

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Monte-Carlo Masters   
 ATP Tour - Monte-Carlo 2022

Noter 

2022
ATP Tour 2022